Joelsson är ett svenskt efternamn (ursprungligen ett patronymikon), som burits av bland andra:

 Arnold Joelsson (född 1931), svensk jurist
 Artur Joelsson (1891–1979), svensk folkskollärare och kyrkomusiker
 Ingemar Joelsson (1930–2019), svensk medicinprofessor
 Kalle Joelsson (född 1998), svensk fotbollsmålvakt
 Lars-Åke Joelsson (född 1960), svensk friidrottare (medeldistanslöpare)
 Rune Joelsson (1936–2009), svensk meteorolog
 Sven Joelsson (1920–1977), svensk läkare
 Åke Joelsson (1931–2013), svensk evangelist

Svenska efternamn